Miroslav Dvořák (1951-2008) – hockeista su ghiaccio cecoslovacco
 Miroslav Dvořák (1987) – sciatore ceco